

Patronyme 

 Aimée-Olympe Desclée (1836-1874), actrice française ;
 Muriel Desclée de Maredsous (1962-), chanteuse belge.

Autres 
Desclée est un nom notamment porté par :
 Éditions Desclée de Brouwer (1877-), maison d'édition française d'origine belge.